Palle Rosenkrantz kan syfta på flera personer, bland andra:

* Palle Rosenkrantz (1587-1642) till Krenkerup, Kjærstrup och Lungholm (1587-1642), dansk adelsman
 Palle Rosenkrantz (författare) (1867-1941), dansk baron och kriminalförfattare